Austrotepuibasis manolisi – gatunek ważki z rodziny łątkowatych (Coenagrionidae). Słabo poznany gatunek, znany jedynie z miejsca typowego w okolicach Alta Floresta w środkowej Brazylii, gdzie w 2006 roku odłowiono okazy typowe.

Przypisy 

Austrotepuibasis
Ważki Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2011 roku